47-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 90 километров состоялась 12 октября 1980 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Жан-Люк Вандербрук.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1980 на FirstCycling
 
 
  

1980 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1980 году
Октябрь 1980 года